Kumpf steht für:

 Kumpf, ein altes Hohlmaß oder einen Behälter
 Kumpf (Köcher), den Wetzsteinbehälter eines Schnitters
 Kumpf Fruchtsaft, ein Unternehmen der Getränkeherstellergruppe Hassia Mineralquellen

Kumpf ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Kumpf (* 1967), deutscher Psychologe und Autor
 Friedrich Kumpf (1931–2011), deutscher Philosoph 
 Gottfried Kumpf (1930–2022), österreichischer Maler, Grafiker und Bildhauer
 Hans Kumpf (* 1951), deutscher Jazzklarinettist, Autor und Fotograf
 Heinrich Kumpf (1872–1953), deutscher Bandwarenhersteller
 Helmut Kumpf (1928–1973), deutscher Politiker (CDU)
 Johann Gottfried Kumpf (1781–1862), österreichischer Publizist
 Josias Kumpf (1925–2009), donauschwäbisches SS-Mitglied
 Mario Kumpf (* 1986), deutscher Politiker (AfD)
 Richard Kumpf (1922–2013), deutscher Historiker
 Ute Kumpf (* 1947), deutsche Politikerin (SPD)

Siehe auch:

 Kump